Der Begriff Dickfuß bezeichnet:

 veraltet den Triel (Burhinus oedicnemus, auch „Großer Dickfuß“), einen Vogel aus der Familie der Regenpfeiferartigen (Charadriiformes)
 einen Pilz aus der Untergattung der Dickfüße (Sericeocybe)